XIV турнир на Кубок мира по волейболу среди мужских команд проходил в Нагано, Фукуоке и Хиросиме с 1 по 15 октября 2019 года. Обладателем Кубка в третий раз в истории стала сборная Бразилии.

Участники 
В соревновании приняли участие 12 команд:
  — организатор,
  — действующий чемпион мира,
 ,  — по рейтингу Европейской конфедерации волейбола,
 ,  — по рейтингу Азиатской конфедерации волейбола,
 ,  — по рейтингу NORCECA,
 ,  — по рейтингу Южноамериканской конфедерации волейбола,
 ,  — по рейтингу Африканской конфедерации волейбола.

Арены

Результаты 
Соревнование прошло по традиционной круговой системе в трёх городах Японии. В отличие от семи предыдущих турниров на Кубке мира не разыгрывались путёвки на Олимпийские игры.

Первый раунд

Нагано

Фукуока

Второй раунд

Хиросима, малый зал

Хиросима, большой зал

Третий раунд

Хиросима, малый зал

Хиросима, большой зал

Турнирная таблица

Призёры 
 : Алан, Бруно, Дуглас, Исак, Йоанди Леал, Рикардо Лукарелли, Лукас, Майке, Маурисио Боржес, Маурисио Соуза, Талес, Фелипе, Фернандо, Флавио. Главный тренер — Ренан Дал Зотто.

 : Матеуш Бенек, Дамьян Войташек, Фабьян Джизга, Павел Заторский, Лукаш Качмарек, Бартош Кволек, Кароль Клос, Марцин Коменда, Якуб Кохановский, Бартош Курек, Бартломей Леманьский, Вильфредо Леон, Гжегож Ломач, Пётр Лукасик, Мацей Музай, Якуб Попивчак, Александр Сливка, Томаш Форналь, Норберт Хубер, Артур Шальпук, Михал Шаляха, Рафал Шимура, Марцин Януш. Главный тренер — Витал Хейнен.

 : Мэттью Андерсон, Тори Дефалько, Джеффри Джендрик, Мика Кристенсон, Мика Ма'а, Гарретт Муагутутия, Бенджамин Патч, Аарон Расселл, Майкл Саета, Дэвид Смит, Джошуа Туанига, Максвелл Холт, Эрик Шоджи, Джеймс Шоу, Митчелл Шталь, Томас Яшке. Главный тренер — Джон Спироу.

Символическая сборная и MVP 

MVP турнира признан диагональный сборной Бразилии Алан.

См. также 
 Кубок мира по волейболу среди женщин 2019

Ссылки 
 Официальный сайт

2019 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Октябрь 2019 года
Спорт в Японии в 2019 году